Pekka Järvelä, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 2006, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 175.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || Ilves || SM-liiga
|| 21 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 1980-1981 || Koovee Tampere || 1. Divisioona
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1981-1982 || FPS || 1. Divisioona
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1982-1983 || Jokerit || SM-liiga
|| 33 || 18 || 26 || 44 || 12 || 8 || 2 || 5 || 7 || 4 
|-
| rowspan="2"|1983-1984 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 35 || 16 || 23 || 39 || 50 || 10 || 2 || 7 || 9 || 4
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 7 || 2 || 5 || 7 || 2 || || || || || 
|-
| 1984-1985 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 20 || 28 || 48 || 48 || 7 || 4 || 2 || 6 || 10
|-
| 1985-1986 || JYP || SM-liiga
|| 32 || 13 || 32 || 45 || 73 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || JYP || SM-liiga
|| 41 || 17 || 54 || 71 || 32 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || JYP || SM-liiga
|| 36 || 15 || 20 || 35 || 52 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Ilves || SM-liiga
|| 40 || 17 || 46 || 63 || 34 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| rowspan="2"|1989-1990 || Skellefteå AIK || Elitserien
|| 14 || 8 || 3 || 11 || 12 || || || || ||
|-
| Skellefteå AIK || Elitserien
|| 18 || 5 || 12 || 17 || 10 || 3 || 0 || 2 || 2 || 18 
|-
| 1990-1991 || Jokerit || SM-liiga
|| 32 || 6 || 19 || 25 || 36 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Jokerit || SM-liiga
|| 44 || 9 || 23 || 32 || 44 || 10 || 2 || 6 || 8 || 10 
|-
| 1992-1993 || Jokerit || SM-liiga
|| 26 || 3 || 16 || 19 || 30 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1993-1994 || Kalpa || SM-liiga
|| 40 || 11 || 12 || 23 || 32 || || || || ||

Honneurs et distinctions 
 1986-1987 : récipiendaire du Kultainen kypärä.

Notes et références 

Naissance en février 1962
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du KalPa Kuopio
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Kultainen kypärä